Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits — первый сборник Кристины Агилеры, вышедший в 2008 году.

Об альбоме 
В сентябре 2008 года, было объявлено о том, что Агилера выпустит сборник хитов "Keeps Gettin’ Better: A Decade of Hits", который в Америке будет распространяться сетью магазинов "Target". Люди совершившие предзаказ физической копии, смогли бесплатно скачать цифровую версию сборника. Сборник включает в себя синглы с её предыдущих студийных альбомов, выпущенных до 2008 года, 4 новые песни:«Keeps Gettin' Better», «Dynamite», Genie 2.0 (ремейк Genie in a Bottle), You Are What You Are (Beautiful) (ремейк You Are What You Are (Beautiful)).

Список композиций 

Примечание
 В версии для США есть "Nobody Wants to Be Lonely" и "Lady Marmalade".

(*) сопродюсер 
(^) дополнительный продюсер

Чарты

Чарты

Чарты года

Примечания 

Альбомы Кристины Агилеры
Сборники RCA Records
Альбомы, спродюсированные Уолтером Афанасьеффом